Гиббс, Гиббз (, иногда Gibbes) — английская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Гиббс, Барнетт (1851—1904) — американский юрист и политик.
 Гиббс, Джеймс (1682—1754) — один из немногих представителей стиля барокко в британской архитектуре.
 Гиббс, Джени Лу (1933—2010) — американская серийная убийца из Кордэйла, штат Джорджия.
 Гиббс, Джозайя Уиллард (1839—1903) — американский физик, математик и химик, механик, педагог.
 Гиббс, Джозефин (род. 1938) — британская горнолыжница.
 Гиббс, Киран (род. 1989) — английский футболист.
 Гиббс, Кортни (род. 1966) — американская актриса, модель, мисс США 1988.
 Гиббс, Лилиан Сюзет (1870—1925) — английский ботаник и путешественник.
 Гиббс, Лорен (род. 1984) — американская бобслеистка.
 Гиббс, Марла (род. 1931) — американская актриса, певица, сценарист и телевизионный продюсер.
 Гиббс, Мэй (1877—1969) — австралийская художница-иллюстратор, детская писательница.
 Гиббс, Николь (род. 1993) — американская теннисистка.
 Гиббс, Райли (род. 1996) — американский яхтсмен.
 Гиббс, Риди (род. 1947) — американская актриса.
 Гиббс, Роберт (род. 1971) — пресс-секретарь Белого дома.
 Гиббс, Роланд (1921—2004) — британский военачальник, фельдмаршал.
 Гиббс, Рори (род. 1994) — британский гребец.
 Гиббс, Стерлинг (род. 1993) — американский баскетболист.
 Гиббс, Тимоти (род. 1967) — американский актёр.
 Гиббс, Фредия (род. 1963) — американская баскетболистка, тхэквондистка, кикбоксер, боксёр.
 Гиббс, Чарльз Сидней (1876—1963) — преподаватель английского, дипломат и церковный деятель.

Другое 
 Гиббс — другое название острова Рожнова в архипелаге Южные Шетландские острова.
 Гиббс — кратер на видимой стороне Луны.
 (2937) Гиббс — небольшой астероид, который относится к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 Гибс

Примечания